FITS steht für:
 Flexible Image Transport System, flexibles offenes Dateiformat für Bilder, Spektren und Tabellen
 Fully Integrated Tactical System, ein System, das an Bord behördlicher Flugzeuge für die Seeaufklärung eingesetzt wird.
 ein auf Tetris basierendes Spiel von Reiner Knizia, siehe Fits

FI-TS steht für:
 Finanz Informatik Technologie Service

FitS steht für:
 Fury in the Slaughterhouse, Rockband aus Hannover

Siehe auch:
 Fitts
 Fitz
 Vits

Abkürzung